Акулы-домовые — термин в систематике ламнообразных акул, который может означать:
 семейство Mitsukurinidae (Скапаноринховые акулы)
 род Mitsukurina

См. также 
 Акула-домовой
 Скапаноринхи